En Pologne, Wola Mała peut désigner :

 Wola Mała, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates.
 Wola Mała, un village dans la voïvodie de Lublin.